Estación de Buenos Aires puede hacer referencia a varias estaciones:

Argentina
La estación de Buenos Aires de la línea Belgrano Sur.

España
La estación del Metro de Madrid llamada Buenos Aires.